

Основная сетка

Примечания

Ссылки 
 РФС
 RSSSF

Кубок России по футболу среди женщин
2000 год в женском футболе
Футбол в России в 2001 году